Исаак Алехандро Диас Лобос (; 24 марта 1990, Фресия, Чили) — чилийский футболист, нападающий клуба «Универсидад де Чили».

Клубная карьера 
Диас — воспитанник клуба «Уачипато». В 2009 году он дебютировал за основной состав в чилийской Примере. Для получения игровой практики Исаак на правах аренды выступал за клубы Примеры B — «Трасандино», «Депортес Наваль» и «Ньюбленсе». В начале 2013 года Диас перешёл в «Универсидад де Чили». 27 февраля в матче против «Сантьяго Уондерерс» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Исаак забил свой первый гол за «Универсидад де Чили». 12 апреля в матче Кубка Либертадорес против венесуэльского «Депортиво Лара» Диас забил гол. В своём дебютном сезоне он помог клубу выиграть Кубок Чили. 6 февраля 2014 года в поединке Кубка Либертадорес против парагвайского «Гуарани» Исаак забил гол.

Летом 2014 года Диас перешёл в мексиканский «Чьяпас». 10 августа в матче против «Леона» он дебютировал в мексиканской Примере. 18 сентября в поединке Кубка Мексики против «Веракрус» Исаак сделал хет-трик, забив свои первые голы за «Чьяпас».

Летом 2015 года Диас был отдан в аренду в «Пуэблу». 27 июля в матче против столичной «Америки» он дебютировал за новую команду. В своём дебютном сезоне Диас стал обладателем Суперкубка Мексики. В начале 2016 года Исаак на правах аренды отправился в «Кафеталерос де Тапачула». 9 января в матче против «Коррекаминос» он дебютировал в Лиге Ассенсо. Летом того же года Исаак на правах аренды присоединился к парагвайскому «Соль де Америка». 10 июля в матче против «Серро Портеньо» он дебютировал в парагвайской Примере. 24 июля в поединке против «Либертада» Диас забил свой первый гол за «Соль де Америка». 1 июня 2017 года в матче Южноамериканского кубка против венесуэльского «Эстудиантес де Каракас» он сделал хет-трик. В августе Диас вернулся в «Универсидад де Чили».

Достижения 
Командные

 «Универсидад де Чили»
 Обладатель Кубка Чили — 2012/2013

 «Пуэбла»
 Обладатель Суперкубка Мексики — 2015

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 Profile at BDFA Profile at

Футболисты Чили
Игроки ФК «Депортес Наваль»
Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Кафеталерос де Чьяпас»
Игроки ФК «Трасандино»
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Уачипато»
Игроки ФК «Ньюбленсе»